Begraafplaats van Olsene (Hamstraat)
 Begraafplaats van Olsene (Kerkstraat)